Сере́бряный руче́й:

 Серебряный ручей — ручей в Ленинградской области (большей частью) и в Санкт-Петербурге, впадает в реку Сестру.
 Серебряный ручей — ручей в Якутии, в Булунском улусе (районе), на Котельном острове Новосибирских островов. Правый приток реки Улахан-Урасалах, впадающей в море Лаптевых.

См. также 
 Silver Creek